Die Union Street ist eine ca.  lange Straße im Bostoner Stadtteil North End im Bundesstaat Massachusetts der Vereinigten Staaten. Sie verläuft parallel zur Congress Street und grenzt gemeinsam mit Teilen der Hanover Street und North Street den Union Street Park I ein, in dem sich die Holocaust-Gedenkstätte New England Holocaust Memorial befindet. In der näheren Umgebung befindet sich außerdem die Faneuil Hall als Teil des Freedom Trail.

Bis 1828 wurde die Straße als Green Dragon Lane geführt.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Green Dragon Tavern
 Union Oyster House

Weblinks 

Straße in Boston